Азарьев — русская фамилия; имеет женскую форму Азарьева.

Известные носители 
 Азарьев, Александр Николаевич (1871—1965) — российский офицер, полковник.
 Азарьев, Виктор Николаевич (1867—1914) — российский военный деятель, полковник.
 Азарьев, Дмитрий Иванович (1906—1988) — российский учёный-электротехник, лауреат Ленинской премии и Сталинских премий.
 Азарьев, Митрофан Николаевич (1869—?) — российский военный деятель, генерал-майор.

См. также 
 Азарьевы — русский дворянский род.